Андре́й Зу́бов:
 Зубов, Андрей Борисович (род. 1952) — российский историк, востоковед и религиовед, политолог, публицист.
  (псевдоним — Питю Ӧньӧ; 1899—1937) — коми-пермяцкий поэт и автор ряда учебников для коми-пермяцких школ.